Асафьев — фамилия:
 Асафьев, Борис Владимирович (литературный псевдоним — И́горь Гле́бов; 1884—1949) — русский советский композитор, музыковед, музыкальный критик, педагог, общественный деятель, публицист.
 Асафьев, Василий Андрианович (1907—1968) — советский военачальник, гвардии полковник.